Франку () — португальська власна назва. Старопортугальською — Франко.

Топоніми

Франку (острів)

Франку (Португалія) — парафія.